Tetra rame è la denominazione comune che viene utilizzata per indicare due pesciolini molto simili: 
Hasemania nana 
Hasemania melanura